IVO est un sigle qui peut désigner :
 Io Volcano Observer, un projet de sonde spatiale d'étude du satellite Io de Jupiter.

 Lêdo Ivo (1924-2012), un poète, journaliste, romancier, nouvelliste, chroniqueur, traducteur et essayiste brésilien.

Ivo est un surnom qui peut désigner :
 Olivio da Rosa (1986-), un footballeur brésilien.

 est aussi un prénom masculin, en usage dans diverses langues européennes.